Municipio de Goshen puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Goshen (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Washington.
 Municipio de Goshen (condado de Stark, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Stark.
 Municipio de Goshen (condado de Muscatine, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Muscatine.
 Municipio de Goshen (condado de Clay, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Clay.
 Municipio de Goshen (condado de Auglaize, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Auglaize.
 Municipio de Goshen (condado de Belmont, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Belmont.
 Municipio de Goshen (condado de Champaign, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Champaign.
 Municipio de Goshen (condado de Clermont, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Clermont.
 Municipio de Goshen (condado de Hardin, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Hardin.
 Municipio de Goshen (condado de Mahoning, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Mahoning.
 Municipio de Goshen (condado de Tuscarawas, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Tuscarawas.
 Municipio de Goshen (condado de Clearfield, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Clearfield.